Мастерс 1999 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1999 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 7 по 14 февраля 1999 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Кена Доэрти со счётом 10:8.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 155 000
 Финалист: £ 80 000
 Полуфиналисты: £ 40 000
 Четвертьфиналисты: £ 26 000
 1/8 финала: £ 15 000
 Уайлд-кард раунд: £ 9 000
 Высший брейк: £ 18 000
 Максимальный брейк: слиток золота и автомобиль Хонда
 Общий призовой фонд: £ 575 000

Результаты

Уайлд-кард раунд 

 Джеймс Уоттана 6:2 Дэвид Грэй  
 Марк Кинг 6:5 Джимми Уайт

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1999, стал Дэвид Грэй. В финале он выиграл у Дэйва Харольда со счётом 9:6.

Ссылки 

 Отчёт о турнире на snooker.org 

Мастерс (снукер)
1999 год в снукере